

Patronyme 

 Herman Karl Haeberlin (1890-1918), anthropologue et linguiste américain ;
 Marc et Paul Haeberlin (1923-2008) (1954-), chefs cuisiniers français.

Autres 

 Trophée Paul Haeberlin (2010-), concours gastronomique français.